Chepo Fútbol Club é um clube de futebol do Panamá, sediado na Cidade do Panamá.

História 
O clube foi fundado em 1999.

Ligações externas
 Sitio web oficial

Clubes de futebol do Panamá
Clubes de futebol fundados em 1999